Ципулин — фамилия; имеет женскую форму Ципулина.

Известные носители:
 Ципулин, Владимир Иванович (1882—1937) — русский инженер-автомобилист, советский промышленный деятель; внук И. К. Ципулина.
 Ципулин, Иван Козьмич (1825—1901) — российский купец, благотворитель и Городской голова Калуги.

Двойная фамилия
 Иконников-Ципулин, Дмитрий Евгеньевич (1952—2019) — советский и российский художник-график, член-корреспондент Российской академии художеств (2011).

См. также 
 Ципола
 Ципулис